Ел Параисо Закатал има више значења:

 Ел Параисо Закатал (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо Закатал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику